

Persone 
 Antonio Benedetto Antonucci – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Bruno Antonucci – politico italiano
 Claudio Antonucci – cestista italiano
 Danny Antonucci – fumettista canadese
 Giorgio Antonucci – medico e psicanalista italiano
 Giorgio Antonucci – personaggio della serie televisiva Squadra antimafia - Palermo oggi
 Giovanni Antonucci – storico italiano
 Stefano Antonucci – attore, comico e scrittore italiano
 Mirko Antonucci – calciatore italiano

Pagine correlate 
 Antoni
 Antonini